Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1992-1993 est la  de la 2. Bundesliga.

Après l'intégration la saison passée des clubs de l'ex-RDA, le championnat revient en une poule unique. Vingt-quatre équipes se rencontrent deux fois, pour revenir à un championnat à vingt équipes il y aura sept relégations en fin de saison.

SC Fribourg remporte le championnat et monte pour la première fois de son histoire en Bundesliga, tout comme le VfB Leipzig. Le vice-champion, MSV Duisbourg, retourne en  Bundesliga un an après sa relégation.

Changement de format 
À partir de cette saison, les barrages de montée sont supprimés, les trois premiers sont promus directement en Bundesliga.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Hanovre 96 a remporté la Coupe d'Allemagne en 1992 et participe à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1992-1993, malheureusement le club tombe au premier tour sur le vainqueur de la précédente édition, le Werder Brême, et sera éliminé à ce stade de la compétition.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1992-1993
Championnat Allemagne Football 1992-1993 D2
Championnat Allemagne Football 1992-1993 D2
Football en 1993
Football en 1992